TLT steht als Abkürzung für:

 Tallinna Linnatranspordi, den Verkehrsbetrieb der Stadt Tallinn
 Territorio libero di Trieste, historischer Zwergstaat, siehe Freies Territorium Triest
 Thermisches Lichtbogentriebwerk, ein elektrischer Raumfahrtantrieb
 Trademark Law Treaty, siehe Markenrechtsvertrag
 Trockenlufttrockner, ein Apparat der Verfahrenstechnik
 Flugplatz Tuluksak, staatlicher Flughafen in Alaska (IATA-Code)

Abkürzung